Edward James (1557-1588) – sacerdote e martire inglese
 Edward James (1569-1610 ca.) – sacerdote gallese
 Edward James (1757-1841) – giudice inglese
 Edward James (1807-1867) – politico inglese
 Edward James (1825-1909) – politico canadese
 Edward James (1907–1984) – mecenate e poeta britannico
 Edward James (1896-1975) – crickettista gallese
 Edward "Ed" James (1908-1995) – sceneggiatore statunitense
 Edward James (1947) – storico e critico britannico 
 Edward "Eddie" James (1961) – assassino statunitense
 Edward "Ed" James (1976) – disc jockey britannico
 Edward James (1981) – politico statunitense
 Edward James (...) – regista